Изю́м:

 Изюм — сушёные ягоды винограда.
 Изюм — город в Харьковской области Украины.
 Изюм — село в 1870—1895 годах, ныне Алмазная — город в Луганской области Украины.

См. также 
 Изюминка () — комедийная мелодрама с Томом Хэнксом в главной роли (США, 1988).
 Изюминки — эпизод сериала «Южный парк».
 Скажи: «Изюм!» — роман Василия Аксёнова (1983).
 Изюмский шлях — военная дорога, проходившая в XVI—XVIII веках через город Изюм.